Кротошице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 2975 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бабин
 Косцелец
 Червоны-Косчул
 Дунино
 Яновице-Дуже
 Козице
 Краюв
 Кротошице
 Простыня
 Шимановице
 Тыньчик-Легницки
 Вармонтовице-Сенкевичовске
 Вильчице
 Винница
 Злотники

Соседние гмины 
 Легница
 Гмина Легницке-Поле
 Гмина Менцинка
 Гмина Милковице
 Гмина Злоторыя

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства